Серге́й Поздняко́в:
 Поздняков, Сергей Иванович (1916—1974) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор.
 Поздняков, Сергей Николаевич — доктор педагогических наук, профессор кафедры высшей математики № 2 СПбГЭТУ (ЛЭТИ), профессор кафедры информатики математико-механического факультета СПбГУ, главный редактор журналов «Компьютерные инструменты в образовании» и «Компьютерные инструменты в школе», руководитель АНО «Центр информатизации образования КИО».
 Поздняков, Сергей Петрович (1896—1949) — подполковник, Герой Советского Союза.